Die Abkürzung LFE steht für:
 Landesforstanstalt Eberswalde
 Large File Exchange, Teil der Secure Information Exchange Network Application von Europol
 Lehrstuhl für Ergonomie
 Lehr- und Forschungseinheit
 Lexikon des frühgriechischen Epos
 LFE-Kanal, Subwooferkanal
 (Lineare) Finite-Elemente-Methode
 Lisp flavoured Erlang (Programmiersprache), eine Programmiersprache

LFE